Високово́льтний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Високовольтний провулок — провулок у місті Київ.
 Високовольтний провулок — провулок у місті Харків.

Високовольтний провулок — провулок у місті Єкатеринбург.

Провулки